Ква́сников — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Квасников, Иван Егорович (1845—1879) — российский кларнетист, ученик Кавалини; солист императорских театров.
 Квасников, Илья Евгеньевич (род. 1993) — российский боксёр.
 Квасников, Иридий Александрович (1929—2018) — советский и российский физик.
 Квасников, Леонид Романович (1905—1993) — начальник отделения научно-технической разведки, один из инициаторов начала работы внешней разведки по атомной тематике, Герой России.
 Квасников, Михаил Савельевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Квасников, Михаил Юрьевич (1970—2021) — российский учёный, специалист в области лакокрасочных материалов, один из ведущих специалистов в области электроосаждения.

Примечания

См. также 
 Квасник